David Theile (1938-), nageur australien ;
Fritz Theile (1884-1911), coureur cycliste allemand ;
Johann Theile (1646-1724), compositeur et chef d'orchestre allemand